Dagari peut désigner :
 Angelikí Dágari, une peintre et graveur grecque
 les Dagari, un peuple d'Afrique de l'Ouest
 le dagaare (ou dagari), leur langue